

Geografia 
Il toponimo Monterrey può riferirsi a diverse località:

 Monterrey, comune della Colombia nel dipartimento di Casanare

 Monterrey, distretto della Costa Rica nel cantone di Aserrí
 Monterrey, distretto della Costa Rica nel cantone di San Carlos

 Monterrey, città del Messico capitale dello Stato di Nuevo León

Sport 
 Club de Fútbol Monterrey, squadra di calcio di Monterrey, attualmente militante nella Primera División de México

Pagine correlate
 Monterey (disambigua)